El vocablo narco puede referirse a:

 Acortamiento de narcótico;
narcotraficante, persona implicada en narcotráfico.
Narco (banda), grupo musical de Sevilla (España).
Narco, película francesa de 2002.
El narco: En el corazón de la insurgencia criminal mexicana, libro de Ioan Grillo